Гатчинсон (округ, Південна Дакота)
Гатчинсон (округ, Техас)